

Geografia
Roques – comune francese dell'Alta Garonna
Roques – comune francese del Gers
Los Roques – arcipelago corallino del Venezuela

Persone
Clément-Emile Roques (1880-1964) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
Guillaume-Honoré Roques (1772-1825) – politico francese
H. F. Roques (fl. XX secolo) – crickettista e calciatore francese
Jeanne Roques, nota come Musidora (1889-1957) – attrice, regista e produttrice cinematografica francese
Pierre Auguste Roques (1856-1920) – generale francese

Altro
5643 Roques – asteroide della fascia principale
Aeroporto di Los Roques – aeroporto del Venezuela